Falkenstein über dem Inn steht für folgende Burgen:

 Burg Ober-Falkenstein (Flintsbach am Inn), Alt-Falkenstein oder Rachelburg, bei Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Burg Unter-Falkenstein (Flintsbach am Inn), Neu-Falkenstein, bei Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern